Loti, devise (monnaie) officielle du Lesotho. 
 En France, LOTI, acronyme de la Loi d'orientation des transports intérieurs.

Pseudonymes 
Loti, nom de famille d'emprunt, utilisé comme pseudonyme : 
 Agnès Loti, nom de scène de Françoise Perotti (née en 1944), chanteuse française ; 
 Pierre Loti, nom de plume de Louis Marie Julien Viaud (1850 - 1923), écrivain. En l'honneur de ce dernier sont nommés : 
 à Istamboul en Turquie, le lycée français Pierre-Loti ; 
 à Paris, l'avenue Pierre-Loti ; 
 à Rochefort (Charente-Maritime), la maison de Pierre Loti, musée municipal (fermé pour rénovation depuis 2012) effectivement aménagé dans la maison de l'auteur. 
 Un tableau de Henri Rousseau  dit Le Douanier Rousseau, Portrait de Monsieur X, est mieux connu sous le nom de Portrait de Pierre Loti, étant une représentation de l'écrivain.

Papillons  
 Psilogaster loti, un papillon. 
 Zygaena loti, un papillon.

Articles connexes  
 Lotissement. 
 Au Togo, préfecture de l'Oti.